Пуенте () — власна назва іспанського походження.

Персоналії 

 Анаї Ґіованна Пуенте Портілья — мексиканська співачка й акторка
 Тіто Пуенте — американський джазовий музикант
 Хуан де Савала-і-де ла Пуенте — голова уряду Першої іспанської республіки

Топоніми

Ель-Пуенте — руїни міста цивілізації майя в департаменті Копан

Пуенте-ла-Рейна — історична область і район (комарка) у провінції Наварра
 Пуенте-В'єсго — муніципалітет у складі автономної спільноти Кантабрія
 Пуенте-дель-Конгосто — муніципалітет у складі автономної спільноти Кастилія-і-Леон, у провінції Саламанка
 Ріонегро-дель-Пуенте — муніципалітет у складі автономної спільноти Кастилія-і-Леон, у провінції Самора
 Пуенте-де-Домінго-Флорес — муніципалітет у складі автономної спільноти Кастилія-і-Леон, у провінції Леон
 Пуенте-Хеніль — муніципалітет у складі автономної спільноти Андалусія, у провінції Кордова
 Пінос-Пуенте — муніципалітет у складі автономної спільноти Андалусія, у провінції Гранада
 Кінтана-дель-Пуенте — муніципалітет у складі автономної спільноти Кастилія-і-Леон, у провінції Паленсія
 Пуенте-де-Монтаньяна — муніципалітет у складі автономної спільноти Арагон, у провінції Уеска
 Пуенте-де-Хенаве — муніципалітет у складі автономної спільноти Андалусія, у провінції Хаен
 Пуенте-ла-Рейна — муніципалітет у складі автономної спільноти Наварра
 Пуенте-ла-Рейна-де-Хака — муніципалітет у складі автономної спільноти Арагон, у провінції Уеска
 Кастехон-дель-Пуенте — муніципалітет у складі автономної спільноти Арагон, у провінції Уеска
 Ель-Пуенте-дель-Арсобіспо — муніципалітет у складі автономної спільноти Кастилія-Ла-Манча, у провінції Толедо
 Вільябуена-дель-Пуенте — муніципалітет у складі автономної спільноти Кастилія-і-Леон, у провінції Самора

Ла-Пуенте — місто в окрузі Лос-Анджелес штату Каліфорнія
 Вест-Пуенте — переписна місцевість в окрузі Лос-Анджелес штату Каліфорнія

Пуенте-Альто — місто, столиця провінції Кордильєра Столичного регіону Сантьяґо

Інше 
 Пуенте — вихідний день в Іспанії
 ГЕС-ГАЕС Пуенте-Бібей — гідроелектростанція на північному заході Іспанії